Châtres,  dans l'Aube
 Châtres, en Dordogne
 Châtres, en Seine-et-Marne
 Châtres, ancienne commune de l'Essonne (Arpajon)
 Châtres-la-Forêt, dans la Mayenne
 Châtres-sur-Cher, en Loir-et-Cher

Liens
Voir aussi la page d’homonymie : La Châtre